Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Sinner e Joost Winnink che hanno battuto in finale Dirk Dier e Lars Koslowski 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Kruger /  David Prinosil (quarti di finale)
 Martin Sinner /  Joost Winnink (Campioni)

 Kirk Haygarth /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Bret Garnett /  T. J. Middleton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1995